Дибромид-иодид бора — неорганическое соединение
бора, брома и иода с формулой BBrI,
бесцветная жидкость,
реагирует с водой.

Физические свойства 
Дибромид-иодид бора образует бесцветную жидкость.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

Токсичность 
Токсичен, опасна реакция с водой, в ходе которой выделяются опасные бромоводород и иодоводород .

Литература 
 

бор
бор